Ainsworthia trachycarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Ainsworthia trachycarpa ingår i släktet Ainsworthia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
trachycarpa